Der Begriff Gardez bezeichnet:

einen Angriff auf die Dame im Schach, siehe Gardez (Schach)
die Hauptstadt der ostafghanischen Provinz Paktia, siehe Gardez (Afghanistan)